Ara Abrahamian – lottatore armeno naturalizzato svedese
 Haroutioun Abrahamian – calciatore armeno
 Sergio Der Abrahamian – arcivescovo cattolico armeno
 Stéphan Abrahamian – ex ciclista francese e campione nazionale di ciclismo